Aardrijkskunde
 Kenepa, plaats op Curaçao, ook wel Knip genaamd

Bedrijf
 De Knip, restaurant in de Nederlandse gemeente Voorschoten

Gebouw
 De Knip, kantoor van de Rijksoverheid in de Nederlandse plaats Sloterdijk, waarin onder andere de Belastingdienst is gevestigd

Geneeskunde
 Knip, medische ingreep bij de bevalling
 Knipperen, het openen en sluiten van de oogleden

Informatica
 Knippen en plakken, een computerbewerking

Kunst
 Knipselkunst, een kunstvorm

Media
 Knipmode, een Nederlands zelfmaakmodetijdschrift

Personen met de achternaam Knip
 Henriëtta Geertrui Knip (1783-1842), Nederlands kunstschilderes
 Henriëtte Ronner-Knip (1821-1909), Nederlands-Belgisch kunstschilderes
 Josephus Augustus Knip (1777-1847), Nederlands kunstschilder en graficus
 Karel Knip (1946), Nederlands wetenschapsjournalist
 Kirsten Knip (1992), Nederlands volleybalster
 Menno Knip (1947), Nederlands politicus
Verkeer

 Een weg knippen is het onmogelijk maken (door een verbod en/of verkeerspaaltjes of andere barrières), dat bepaalde verkeerscategorieën zoals auto's of zwaar vervoer voorbij een bepaald punt rijden 
Voorwerp
 Knip, sluiting met een veer, bijvoorbeeld van een tasje of portemonnee
 Knip, portemonnee of geldbeugel, een kleine tas waarin munten worden bewaard
 Knip, plat grendeltje aan een deur of een luik
 Knip, inkeping, bijvoorbeeld aan de rand van een gaspenning
 Knip, voorwerp om dieren, en meer bepaald vogels, mee te vangen, bijvoorbeeld vogelknip
 Knipmes, soort mes en een aanduiding voor een gedienstig persoon
 Knipperlicht, definitie gebruikt voor het doorgaand aan- en uitgaan van een lamp
 Knipschaar, machine om plaatmateriaal mee te knippen

Andere
 Knip, geluid dat veroorzaakt wordt wanneer iets dat gespannen staat, plots losspringt of een geluid dat veroorzaakt wordt door de middelvinger langs de duim af te ketsen (knippen van de vingers)